Uilen (orde), Strigiformes, een orde van vogels
 Echte uilen, Strigidae, een familie in deze orde
 Uilen (vlinders), Noctuidae, een familie van nachtvlinders